Los nombres de Catedral de San Sebastián o cualquiera de sus variantes, identifican varios edificios cristianos, catalogados como catedrales bajo la advocación de San Sebastián, que puede referirse a varios santos y beatos de la Iglesia Católica:
 San Sebastián, soldado y santo cristiano del siglo III; festividad: 20 de enero.
 San Sebastián, mártir; festividad: 8 de febrero.
 San Sebastián, mártir; festividad: 20 de marzo.
 Beato Sebastián de Aparicio; festividad: 25 de febrero.
 Beato Sebastián Valfr, presbítero; festividad: 30 de enero.

Catedrales 
 Catedral de San Sebastián en Leopoldina, Brasil
 Catedral de San Sebastián en Ilhéus, Brasil
 Catedral de San Sebastián en Bratislava, Eslovaquia
 Catedral de San Sebastián en Bacolod, Filipinas